El término Aix puede referirse a:

Informática 
 AIX (Advanced Interactive Executive), sistema operativo UNIX propietario de IBM.
 AIX (Allied Intent Xtended), modificación del juego Battlefield 2.

Localidades 
 Aix (Corrèze), localidad francesa.
 Aix (Norte), localidad francesa.
 Aix-en-Diois, comuna francesa en el departamento de Drôme.
 Aix-en-Ergny, comuna francesa en el departamento de Pas-de-Calais.
 Aix-en-Issart, comuna francesa en el departamento de Pas-de-Calais.
 Aix-en-Othe, comuna francesa en el departamento de Aube. 
 Aix-en-Provence, ciudad francesa antigua capital de Provenza.
 Aix-la-Fayette, comuna francesa en el departamento de Puy-de-Dôme.
 Aix-les-Bains, comuna francesa en el departamento de Savoie.
 Aix-Noulette, comuna francesa en el departamento de Pas-de-Calais.
 Aixe-sur-Vienne, comuna francesa en el departamento de Haute-Vienne.
 Aix-la-Chapelle, nombre dado por los franceses a la ciudad alemana de Aquisgrán.
 Île-d'Aix, comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo.

Además 
 Aix (mitología), cabra que amamantó a Zeus.
 Aix (género), perteneciente a la familia Anatidae.